Igrejinha (Brazilië), een grote stad in Brazilië, in de staat van Rio Grande do Sul
Igrejinha (Arraiolos), een plaats in de Portugese gemeente Arraiolos